El término ángel de la muerte puede referirse a:
 Un tipo particular de asesino en serie.

En la Alemania Nazi
 Josef Mengele, médico alemán nazi, especialmente conocido por sus experimentos médicos en el campo de concentración de Auschwitz.
 Herta Oberheuser, médica alemana nazi que realizó experimentos en mujeres y niños del campo de concentración de Ravensbrück.

Historia contemporánea
Varios criminales han recibido el apodo ángel de la muerte:
 Beverley Allitt, (n. 1968), enfermera inglesa que asesinó a cuatro niños.
 John Bodkin Adams, médico británico, conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna.
 Abraão José Bueno (n. 1977), enfermero brasileño sentenciado por asesinar a cuatro niños en un hospital.
 Charles Cullen (n. 1960), enfermero estadounidense que asesinó a 40 pacientes.
 Kristen Gilbert (n. 1967), enfermera estadounidense que habría asesinado a 4 pacientes.
 Gesche Gottfried, apodada el "ángel de la muerte de Bremen".
 Edson Isidoro Guimarães (n. 1957), enfermero brasileño que confesó haber matado a cinco pacientes, aunque se sospecha que sus víctimas pudieron ascender a 131.
 Donald Harvey (1952-2017), enfermero estadounidense que habría sido responsable de 36 a 57 muertes.
 Stephan Letter (n. 1978), enfermero alemán que asesinó a 29 pacientes.
 Christine Malèvre (n. 1970), enfermera francesa que habría asesinado a 30 enfermos terminales.
 Arnfinn Nesset (n. 1936) enfermera noruega que envenenó a 29 pacientes de un geriátrico.
 Carlos Eduardo Robledo Puch (n. 1952), asesino argentino apodado "el ángel negro" o "el ángel de la muerte".
 Harold Shipman (1946-2004), médico inglés acusado de matar a 218 de sus pacientes. También apodado Doctor Muerte.
 Los ángeles de la muerte de Lainz, cuatro enfermeras vienesas que admitieron haber asesinado a 49 pacientes en un hospital de Viena.

Asesinos en serie